2884 Reddish – asteroide della fascia principale
 Cam Reddish – cestista statunitense